Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu i imaju zajedničke obroke. Takođe se može sastojati od jedne porodice ili druge grupe ljudi. Smatra se da stan sadrži više domaćinstava ako se obroci ili životni prostori nisu zajednički. Domaćinstvo je osnovna jedinica analize u mnogim socijalnim, mikroekonomskim i državnim modelima, i važno je za ekonomiju i nasleđe.

Modeli domaćinstava uključuju porodice, mešane porodice, zajedničko stanovanje, grupne domove, pansione, kuće sa višestrukim posedom (UK) i jednokrevetne stanove (US). U feudalnim društvima, kraljevsko domaćinstvo i srednjovekovna domaćinstva bogatih uključivali su poslugu i drugo osoblje.

Vladine definicije 

U statističke svrhe u Ujedinjenom Kraljevstvu, domaćinstvo je definisano kao „jedna osoba ili grupa ljudi kojima je smeštaj jedino ili glavno prebivalište, a grupa, ili deli bar jedan obrok dnevno ili deli životni smeštaj, odnosno dnevnu sobu ili sedeću sobu.” Uvođenje zakona o kontroli kuća višestrukog smeštaja u britanskom Zakonu o stanovanju (2004) zahtevalo je strožu definiciju jednog domaćinstva. Ljudi se mogu smatrati domaćinstvom ako su u srodstvu: puno- ili polu-krvno, hranitelj, pastor/dete, tazbina (i ekvivalent za nevenčane parove), bračni par ili nevenčani ali „koji žive kao ...“ (istopolni ili različitopolni parovi).

Definicija popisa Sjedinjenih Država takođe zavisi od „odvojenih stambenih prostorija“: „onih u kojima stanari žive i jedu odvojeno od bilo koje druge osobe u zgradi.“ Prema američkom popisu stanovništva, domaćin je „osoba (ili jedan od ljudi) u čije ime je stambena jedinica u vlasništvu ili u najmu (održavanju)“; ako nijedno lice ne ispunjava uslove, bilo koji punoletni stanovnik stambene jedinice smatra se domaćinom. Američka vlada ranije je koristila „nosioca domaćinstva“ i „glavu porodice“, ali su ti izrazi zamenjeni terminom „domaćin“ 1980.

Statistike domaćinstava

Reference

Spoljašnje veze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социолошка терминологија